Клавикула — латинское название ключицы.
 Клавикула — древние тексты о колдовстве и магических ритуалах. В прежние времена посвящённые могли найти там инструкции и магические формулы для составления микстур и волшебных напитков, изготовления пентаклей и талисманов, специальные заговоры и числовые комбинации для получения власти над иноматериальными сущностями. Название «Клавикула» происходит от понятия «ключ», открывающий дверь в хранилище тайных знаний. Так именовался «Ключ Соломона» — инкунабула, авторство которой приписывается царю-магу Соломону.
 Клавикула — фортификационный термин.